góra stołowa – rodzaj góry w geomorfologii
 Góra Stołowa – góra w Beskidzie Makowskim
 Góra Stołowa – góra w Górach Świętokrzyskich
 Góra Stołowa – góra w Republice Południowej Afryki
 Góra Stołowa – gwiazdozbiór nieba południowego
 Góra Stołowa – pasmo wzniesień na Wyżynie Olkuskiej
 Stołowaja gora – góra w Inguszetii

Zobacz też 
 Góry Stołowe
 rezerwat przyrody Góra Stołowa im. Ryszarda Malika (chroniący Stołową Górę na Wyżynie Olkuskiej)